Huis Crayestein, een voormalig stenenhuis in Tricht.
 Kasteel Crayestein, een voormalig kasteel in Dordrecht.
 Golfbaan Crayestein, een golfbaan vernoemd naar het bovengenoemde kasteel.
 Slot Crayenstein, een kasteel in het Zeeuwse Burgh.